Бекайдар Джусупов (25.10.1920, аул № 3, Терень-Узякский р-а, Кзыл-Ординская обл.) — советский партийный деятель, министр юстиции Казахской ССР (1970—1984). Заслуженный юрист Республики Казахстан, почетный работник органов Прокуратуры СССР, государственный советник юстиции III класса.

Биография 
Родился 25 октября 1920 г. в ауле № 3 Терень-Узякского района (ныне Теренозекского) Кзыл-Ординской области, образование высшее юридическое.

Член ЦК КП Казахстана, депутат Верховного Совета Казахской ССР 6-10 созывов.

1933—1939 гг. — студент техникума путей сообщения. Кзыл-Орда.

Декабрь 1939 г. — управделами Кзыл-Ординского горкома КП (б) Казахстана.

В 1939 г. — был призван в армию, Октябрь 1940 г. — февраль 1941 г. — красноармеец 2 стрелкового полка, Таллин.

Февраль 1941 г. — сентябрь 1941 г. — курсант Высшего военно-политического училища г. Смоленск.

Ноябрь 1941 г. — апрель 1942 г. — политрук роты, Северо-Западный, Калининградский фронты 950-го стрелкового полка действующей армии.

Май 1942 г. — декабрь 1942 г. — помощник прокурора Алма-Атинской обл. (по другим источникам помощник прокурора в городе Кзыл-Орда)

Декабрь 1942 г. — май 1944 г. — помощник прокурора Алма-Атинской обл.

Май 1944 г. — июнь 1947 г. заместитель прокурора Талды-Курганской обл.

В 1946 г. — окончил Всесоюзный юридический заочный институт.

Июнь 1947 г. — январь 1950 г. — следователь по особо важным делам Прокуратуры Казахской ССР.

Январь 1950 г. — июнь 1952 г. — прокурор Целиноградской обл.

Июнь 1952 г. — июнь 1962 г. — первый заместитель прокурора Казахской ССР.

Июнь 1962 г. — сентябрь 1970 г. — Председатель Верховного Суда Казахской ССР.

Сентябрь 1970 г. — сентябрь 1984 г. — министр юстиции Казахской ССР

С 1984 г. на пенсии.

Награды 
 Медаль «За боевые заслуги»
 2 Ордена «Трудового Красного Знамени» (1967, …)
 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 Орден «Знак Почёта» (1971]
 Почетная грамота Верховного Совета Казахской ССР (1971)
 Звание «Заслуженный юрист Казахской ССР» (1971)
 Орден «Дружбы народов» (1981)
 Знак Министерства юстиции «За успехи в работе» (1982)
 Орден «Отечественной Отечественной войны» 1 степени

На доме № 125 по улице Тулебаева города Алма-Аты, где жил Б. Джусупов, в целях увековечения памяти ветеранов Великой Отечественной войны постановлением Акимата города Алма-Аты № 2/222 oт 22.04.2005 г. «Об увековечении памяти ветеранов Великой Отечественной войны к 60-летию Победы» решено установить в его честь мемориальную доску.

В 2007 году на центральной площади районного центра Терен-озек Кзыл-Ординской области был установлен бюст и открыта экспозиция в Центральном музее.

В 2010 году в г. Кызылорда была торжественно открыта улица имени Бекайдара Джусупова.

Примечания 

Министры юстиции Казахстана
Прокуроры Казахстана
Председатели Верховного Суда Республики Казахстан
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 10-го созыва
Члены КПСС
Выпускники МГЮА